Андрей Атанасов Букурещлиев е български офицер (подполковник).

Биография 

Андрей Букурещлиев е роден в село Плевня, Драмско (днес Петруса, Гърция). Между 1873 – 1876 година учи в класното училище в село Либяхово при изтъкнатия просветен деец Атанас Поппетров. ВЗавършва Военното училище в София през с първия випуск през 1879 година и постъпва на служба в Българската войска. През 1885 година завършва стрелковата школа в Москва.

През Сръбско-българската война в 1885 година командва опълчението в Царибродската околия, 4-ти пехотен плевенски полк и Долноневлянския отряд, който прикрива направлението Пирот – Суково – Врабча – Трън – Брезник. Взема участие в боевете при Мало Малово и Бански дол (2 ноември) и Сливнишкото сражение (5 – 7 ноември). При Пиротското сражение войските командвани от капитан Букурещлиев са в резерва на Главния отряд.

След войната Букурещлиев служи във Военното училище и през 1889 година е уволнен от армията като окръжен войнски началник в Бургас. Работи като общественик и търговец в Пловдив.

Взема участие в Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата и Първата световна война (1915 – 1918), след края на която през 1920 г. е уволнен.

Андрей Букурещлиев е брат на композитора Ангел Букорещлиев и на Ботевия четник Сава Букурещлиев, баща на юриста Атанас Букурещлиев и пианистката Дора Букорещлиева и дядо на пианиста Андрей Букурещлиев.

Военни звания 
 Прапоршчик (10 май 1879)
 Подпоручик (1 ноември 1879, преименуван)
 Поручик (30 август 1882)
 Капитан (30 август 1885)
 Майор (28 юли 1913)
 Подполковник (30 януари 1920)

Награди 
 Военен орден „За храброст“ IV степен

Външни препратки 
saedinenieto.bg

Цитирани източници

Родословие

Бележки 

Български офицери от Македония
Български подполковници
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български военни дейци от Сръбско-българската война
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Родени в Плевня
Починали в София
Български имигранти от Македония в Пловдив